Sacheverell puede estar referido a:

Personas 
 Francis Osbert Sacheverell Sitwell (1892-1969), escritor británico.
 George Reresby Sacheverell Sitwell, hijo de Susanna Cross y Francis Trajan Sacheverell Sitwell.
 Henry Sacheverell (1674-1724), político inglés.
 Richard Sacheverell (1469-1534), político inglés.
 Sacheverell Sitwell (1897-1988), escritor inglés y crítico de arte.
 William Sacheverell (1638-1691), estadista inglés.

Otros casos 
 Disturbios de Sacheverell o Desórdenes de Sacheverell, serie de disturbios que ocurrieron en Inglaterra durante la primavera, el verano, y el otoño de 1710.